Ava est un palindrome.

Acronyme 
AVA est un acronyme qui peut faire référence à :
 American Viticultural Area (en français, région viticole américaine) ;
 Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen, un centre de recherches aérodynamiques allemand de Göttingen ;
 assurance vieillesse agricole ;
 après-vente automobile ;
 arts visuels et appliqués ;
 Angels & Airwaves, un groupe californien d'aéro-rock créé en juin 2005.
 AVA: Aargau Verkehr AG

Code 
AVA ou ava est un code qui peut faire référence à :
 AVA,  ;
 ava, l’avar, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Toponyme 

 Ava, une ville et un royaume de Birmanie (Royaume d'Ava) ;
 Ava, une ville de l'Illinois aux États-Unis ;
 Ava, une ville du comté de Douglas dans le Missouri ;
 Ava, une ville du comté d'Oneida dans l'État de New York.
 Ava une ville de l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Titres 

 Ava, un ancien paquebot de la Compagnie des messageries maritimes ;
 Ava, un film français de Léa Mysius, sorti en 2017.
 Ava est un thriller américain de Tate Taylor, sorti en 2020.

Divers 
Ava peut aussi désigner :
 Ava, un prénom féminin ;
 Ava de Göttweig, première poétesse de langue allemande dont les écrits sont conservés (1060-1127) ;
 un autre nom du banyan du Pacifique en Océanie ;
 Ava, un cyclone tropical qui a touché Madagascar en 2018.
 , terme samoan désignant le kava

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Code